Tara, buddhista istennő
 Tara, női keresztnév
 Tara, az ír királyok mitikus lakhelye
 Tara, az O'Hara család ültetvénye az Elfújta a szél című regényben és filmben
 Tara, a Kim Possible rajzfilmsorozat egyik szereplője
 Tara, karakter a "brawl stars" nevezetű játékban
Földrajz
 Tara, dél-olaszországi folyó
 Tara, montenegrói folyó
 Tara, folyó Oroszországban, az Irtis mellékfolyója
 Tara, szerbiai hegység
 Tara, város Oroszországban, az Omszki területen